La saison 2012 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. La formation qui termine dernière du championnat est relégué en Ykkönen pour la saison suivante. 

Au terme de la saison, c'est le HJK Helsinki qui remporte son quatrième titre de champion consécutif.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
Matchs 1-22

Matchs 23-33

Statistiques

Classement des buteurs 
Source: veikkausliiga.com

Classement des passeurs 
Source: veikkausliiga.com

Récompenses

Trophées du mois

Joueur de l'année 
Source: veikkausliiga.com

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
Sport en Finlande en 2012